Schlosshügel heißen folgende Berge:
 Schlosshügel (Fichtelgebirge), 699 m hoher Berg im Fichtelgebirge bei Sophiental in der Gemeinde Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schlosshügel (Bayerischer Wald), 381 m hoher Berg im Bayerischen Wald bei Neuhofen in der Gemeinde Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schlosshügel (Daschendorfer Forst), 308 m hoher Berg im Daschendorfer Forst bei Freudeneck in der Gemeinde Rattelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Schlosshügel (Koblach) in Koblach, Vorarlberg, Österreich.

Schlosshügel heißen folgende Bauwerke:
 Burgstall Schlosshügel im Fichtelgebirge bei Sophiental in der Gemeinde Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Burgstall Schlosshügel (Obernsees) in der Fränkischen Schweiz bei Obernsees in der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Ringwall Schlosshügel im Bayerischen Wald bei Neuhofen in der Gemeinde Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Turmhügel Schlosshügel

Siehe auch:
 Burghügel
 Schlossberg
Schlosshübel